Гра́фік (, ; ) — наочне зображення кількісної залежності показників різних явищ, процесів тощо.

Значення 
В окремих областях поняття графік може означати:
 Математика:
 Графік функції — крива, що зображує залежність функції від незалежної змінної, а ординати — відповідним значенням функції.
 Графічні обчислення‎ — знаходження числових розв'язків задач за допомогою побудови графіків; окремий випадок наближених обчислень.
 Виробництво:
 Виробничий графік — докладний розклад за днями, годинами, хвилинами ходу виконання виробничого плану випуску продукції.
 Графік виходів робочих — місячний або тижневий календарний розклад виходу робочих на роботу, який враховує чергування змін, дотримання норм роботи і відпочинку відповідно до трудового законодавства.
 Графік відпусток  - розклад надання щорічних відпусток, що зазвичай встановлюється адміністрацією за узгодженням із профспілковим органом.
 Графік організації робіт — графік, що віддзеркалює послідовність і тривалість робочих процесів при встановленому режимі роботи та прийнятій організації праці.
 Транспорт:
 Графік руху локомотивів — план роботи локомотивів, узгоджений в часі і просторі і зображуваний графічно. Розрізняють: маршрутні графіки — для одноколійних ділянок, де працюють два і більше локомотиви; погоризонтні графіки — для горизонтів, де одночасно працюють декілька локомотивів; загальношахтні графіки. Найбільш розповсюджені маршрутні графіки — «графік зі схрещенням» та естафетний (з передачею).
 Мистецтво:
 Графік (художник) — художник, який працює в галузі графіки (вид образотворчого мистецтва, основним зображальним засобом якого є малюнок, виконаний на папері, тканині і т. ін. олівцем, пером, пензлем, вуглиною або відтиснутий на папері зі спеціально підготовленої форми).
 Гірництво:
 Графік вводу і вибуття очисних вибоїв — графічно задана послідовність вводу в експлуатацію та вибуття очисних вибоїв на плановий період (наприклад, рік).
 графіки гірничо-геометричні — креслення у вигляді планів, розрізів, кривих, які характеризують гірничо-геометричні умови, розміщення корисних копалин у надрах, розміщення їх показників, взаємозв'язок між ними..
 графік якісного показника покладу — один з видів графічної моделі покладу корисної копалини.
 графіки зрушення та деформацій — лінії, які зображують у певному масштабі розподіл величин зрушень і деформації земної поверхні або гірських порід на профільній лінії.

Дотичний термін 
 Графічний (, , ) — зображений у вигляді графіка; той, що застосовує графік.

Див. також 
 
 Розклад
 Сіткова модель

Література

Посилання 
 ГРАФІК   //Фармацевтична енциклопедія